Tadeusz Woźniak (1907-1973) – aktor
 Tadeusz Woźniak (ur. 1947) – muzyk, kompozytor, piosenkarz
 Tadeusz Woźniak (ur. 1960) – działacz samorządowy i polityczny